Aldo Viglione – politico e partigiano italiano
Andrea Viglione – generale italiano
Brian Viglione – batterista statunitense
Danielle Viglione – cestista statunitense naturalizzata italiana
Domenico Viglione Borghese – baritono e attore italiano
Massimo Viglione – storico e saggista italiano